Amerikai Egyesült Államok
Mountain Grove (Missouri)
Mountain Grove (Virginia)